Geologia
 Calhau (geologia) - um clasto com dimensão compreendida entre o seixo e o rochedo;
Toponímia
 Calhau (Cabo Verde) - uma aldeia piscatória, na parte leste da ilha de São Vicente, em Cabo Verde;
 Calhau - povoado da freguesia da Piedade, concelho das Lajes do Pico, ilha do Pico, Açores;

Desambiguação